Никола́й Миха́йлович Шенгела́я (; 1903—1943) — советский кинорежиссёр и кинодраматург. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1935). Лауреат Сталинской премии второй степени (1941).

Биография 
Родился а в селе Обуджи (ныне Цаленджихский муниципалитет, Грузия). Учился на физико-математическом факультете Тбилисского университета. С 1922 года выступал как поэт. В кино с 1924 года. Ученик К. А. Марджанишвили, в группе которого работал над фильмом «Буревестники» (1925). Был ассистентом режиссёра Ю. А. Желябужского в фильме «Дина Дза-Дзу» (1926). Писал сценарии фильмов. С 1927 года на режиссёрской работе, где он пытался отойти от штампов в экранизации литературных произведений, привычных для грузинской кинематографии тех лет. Прослушал курс лекций Л. В. Кулешова в лектории при Госкинопроме Грузии. Талантливый режиссёр, один из ярких представителей поэтического кино немого периода.

Умер 4 января 1943 года во время работы над фильмом «Он ещё вернётся», в котором хотел показать высокий патриотизм советского народа в дни Великой Отечественной войны.

Жил в Тбилиси на улице Вукола Беридзе, 11.

Жена — Нато Вачнадзе. Сыновья — кинорежиссёры Георгий и Эльдар.

Фильмография

Режиссёр и сценарист 
  — Гюлли (совместно с Л. Ф. Пушем)
  — Элисо
  — Двадцать шесть комиссаров
  — Золотистая долина
  — Родина

 Режиссёр 
  — В Чёрных горах
  — Он ещё вернётся (совместно с Д. Д. Антадзе)

Сценарист 
  — Мачеха Саманишвили (совместно с П. С. Морским); В трясине ''(совместно с С. Д. Клдиашвили)

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1941) — за фильмы «Элисо» (1928) и «Золотистая долина» (1937)
 орден Трудового Красного Знамени (1.2.1939)
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1935)

Примечания

Литература 
 Кинословарь в 2-х томах, М., «Советская энциклопедия», 1966—1970.
 «Кино». Энциклопедический словарь, М., «Советская энциклопедия», 1987.

Ссылки 

Социалистический реализм
Николай Михайлович
Похороненные в Дидубийском пантеоне